Eddie Rips Up the World Tour é uma turnê musical da banda britânica Iron Maiden. O tema da turnê foram os quatro primeiros álbuns apresentados no DVD The Early Days.

Bandas de abertura 
Mastodon, DragonForce, Dream Theater, Marilyn Manson, Turbonegro, In Flames, Nightwish, Within Temptation e outras.

Tour dates

Referência

Setlist

 "Murders in the Rue Morgue" (do Killers, 1981)
 "Another Life" (do Killers, 1981)
 "Prowler" (do Iron Maiden, 1980)
 "The Trooper" (do Piece of Mind, 1983)
 "Remember Tomorrow" (do Iron Maiden, 1980)
 "Where Eagles Dare" (do Piece of Mind, 1983)
 "Run to the Hills" (do The Number of the Beast, 1982)
 "Revelations" (do Piece of Mind, 1983)
 "Wrathchild" (do Killers, 1981)
 "Die With Your Boots On" (do Piece of Mind, 1983)
 "Phantom of the Opera" (do Iron Maiden, 1980)
 "The Number of the Beast" (do The Number of the Beast, 1982)
 "Hallowed Be Thy Name" (do The Number of the Beast, 1982)
 "Iron Maiden" (do Iron Maiden, 1980)
Encore
 "Running Free" (do Iron Maiden, 1980)
 "Drifter" (do Killers, 1981)
 "Sanctuary" (do Iron Maiden, 1980)

Nota
 "Charlotte The Harlot" foi tocada em alguns shows

Banda 
 Bruce Dickinson – vocal
 Dave Murray – guitarra
 Adrian Smith – guitarra, vocal de apoio
 Janick Gers – guitarra
 Steve Harris – baixo, vocal de apoio
 Nicko McBrain – bateria, percussão
com
 Michael Kenney – teclado

Ligações externas 
Site oficial do Iron Maiden
Datas da Eddie Rips Up the World Tour

Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 2005